Horta (agricultura) — porção de terra, geralmente de pequena dimensão, onde se cultivam hortaliças
Horta urbana
2913 Horta — asteroide da cintura principal

Geografia

Espanha
Horta de Sant Joan — município da província de Tarragona, na Catalunha
Horta-Guinardó (distrito) — distrito urbano de Barcelona
Horta (Barcelona) - bairro de Barcelona

Portugal
Horta — cidade e sede de município, Ilha do Faial, Açores
Distrito da Horta — antigo distrito da dos Açores
Horta (Vila Nova de Foz Côa) — freguesia no concelho de Vila Nova de Foz Côa
Horta da Vilariça — freguesia de Torre de Moncorvo, Bragança
Horta das Figueiras — freguesia de Évora
Horta do Ourives — edifício de Faro

Ver também
Hortas —  localidade portuguesa do concelho de Vila Real de Santo António

Desambiguação
Desambiguações de topônimos